Opel Manta — модель легкового автомобиля Opel.

Manta A 
Manta A (1970—1975) появился на конвейере Opel в сентябре 1970 года. И сразу стал очень популярным. Спортивное купе стало ответом Opel на модель Ford Capri. Кузов Manta, построенный по схеме чистого купе 2+2, украшали спереди и сзади стильные сдвоенные круглые фонари. Машина оснащалась карбюраторными бензиновыми двигателями, объемом 1,6 литра (68 л. с.) и 1,9 литра (105 л. с.), которые агрегатировались с механической коробкой передач. Чуть позднее — в 1974 году в гамму моторов был добавлен инжекторный двигатель 1.6i (80 л. с.) Вес автомобиля — 950 кг. Размеры: 4292×1626×1355 мм. Параллельно, небольшой партией выпускалась модель с мотором 1,9 л (90 л. с.)

Варианты комплектаций: L и SR (Sport), а также модификация носившая собственное название Berlinetta. Последняя отличалась капотом, покрашенным в черный цвет, спортивным рулем и штатным тахометром. Максимальная скорость — версия 1.6S — 154 км/ч, 1.6GT/E — 164 км/ч, 1.9S — 188 км/ч. Базовая цена модели составлял 8269 немецких марок.

Кроме заряженных спортивных версий с 1972—1975 годов выпускался другой вариант купе Manta, с карбюраторным двигателем от Opel Kadett С — 1.2 (60 л. с.). С таким мотором Manta могла разгоняться до 150 км/ч и весила 930 кг. С таким мотором выпускались комплектации «Стандарт» и L. Кузова их отличались размерами 4445×1670×1330 мм и удлиненной колесной базой — 2518 мм. Стандартное оснащение этих машин было лучше и машины позиционировались как более представительные. В облике преобладало большое количество хрома. Передние тормоза у всех Manta дисковые, задние — барабанные. Карбюраторы — от фирмы Solex. Базовая цена — от 8528 марок.

Manta B 

В 1975 году Manta B (1975—1988) сменила на конвейере предыдущую модель. Кузов модернизировали. Поменялось решение передка. Круглые фары уступили место квадратным. Расширилась и линейка двигателей. Добавились карбюраторные двигатели 1.9S (90 л. с.) и 1.9N (75 л. с.). А с 1977 года — еще и мотор с непосредственным впрыском 1.9Е (105 л.с.), с которым Manta могла разогнаться до 187 км/ч. Базовая цена модели с карбюраторным двигателем 1.9S — от 11 756 немецких марок, с инжекторным двигателем машина стоила на 2150 марок больше.

Карбюраторный двигатель от Kadett С — 1.2 (60 л. с.) был дополнен версией мотора 1.6 (75 л. с.) А с 1979 года мотор 1.2 был заменен на 1.3. Моторы агрегатировались с ручной четырехступенчатой КПП. Выпускались по-прежнему комплектации «Стандарт», L, SR, Berlinetta. Базовая цена с мотором 1.2 — от 10 600 марок, с мотором 1.6 — от 11 675 марок.

Самыми мощными Manta B можно считать на тот момент модели GT/E Coupe. Эти комплектации оснащались двигателями 1.9E (105 л. с.), 2.0S (100 л. с.) или 2.0Е (110 л. с.) Максимальная скорость составляла соответственно 185, 180 и 187 км/ч. На эти модели устанавливали специальные спортивные сидения и специальные диски из легкого сплава, на заказ ставилась ручная пятиступенчатая КПП. Базовая цена модели с двигателем 1.9Е — от 14 500 немецких марок. Всего было изготовлено 224 762 экземпляров.

С 1977 по 1986 год выпускались Manta с карбюраторными двигателями 1.3S (75 л. с.), с 1978 по 1981 — 1.3N (60 л. с.) и с 1982 по 1988 — 1.8S (90 л. с.) Штатные колеса для Manta — 165 SR 13 или 185/70-HR13. Вес машины с таким мотором — около 1000 кг. Базовая цена c мотором 1.3 — от 14 620 марок, с мотором 1.8S — от 19 733 марок.

Выпускалась также Manta в варианте кузова хетчбек. Такая модель называлась Coupe CC. Две буквы СС в данном случае означают Combi-Coupe. Такие варианты выпускались очень долго — с 1978 по 1988 год. Эти комплектации оснащались двигателями 1.6 (75 л. с.) или 1.8S (90 л. с.), или 2.0S (100 л. с.) Максимальная скорость составляла соответственно 163 км/ч. Во всем остальном эта модель была аналогична другим Manta семейства.

Последняя Manta вышла за ворота завода в мае 1988 года, после чего была заменена через некоторое время новым купе — Opel Calibra.

Примечания

Ссылки
 Opel Manta — 50 лет! // Алексей Олефиренко, Motor.ru, 30 июля 2020

Manta